Fushifaru est un nom propre qui peut désigner :
 Fushifaru, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Fushifaru, une île de la subdivision de Shaviyani aux Maldives.